Het toernooi om het wereldkampioenschap dammen 1968 werd van 11 t/m 25 juni 1968 door 16 deelnemers gespeeld in het Italiaanse Bolzano. 
Er werd 1 partij per speeldag gespeeld zonder rustdagen. 
Andris Andreiko uit de Sovjet-Unie werd winnaar met 25 punten uit 15 partijen, op 1 en 2 punten gevolgd door zijn landgenoten Iser Koeperman en Vjatsjeslav Sjtsjogoljev. 
De jonge Nederlanders Ton Sijbrands (18 jaar) en Harm Wiersma (15 jaar) bleken nog niet rijp voor een top-3 klassering.

Eindstand

Externe link
 Eindstand op Toernooibase

Wereldkampioenschap dammen
Dammen in Italië
Dammen in 1968
Sport in Zuid-Tirol
Bozen
Dammen